Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги конференций УЕФА 2021/22.

Команды, проигравшие в предварительном и первом квалификационных раундах Лиги чемпионов приняли участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций (за исключением одной команды, проигравшей в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, которая попала в третий квалификационный раунд Лиги конференций), проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы — раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, а проигравшие в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы попали в групповой этап Лиги конференций.

Расписание жеребьёвок и матчей

Участники

Первый квалификационный раунд

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Второй квалификационный раунд

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Третий квалификационный раунд

Чемпионский путь

Матчи 

|}

Путь представителей лиг

Матчи 

|}

Плей-офф

Чемпионский путь

Матчи 

|}

Путь представителей лиг

Матчи 

|}

Примечания 

Лига конференций УЕФА 2021/2022
Европейский футбол в сезоне 2021/2022